Rein Bloem (dichter) (1932-2008), Nederlands dichter
 Rein Bloem (sportpedagoog) (1905-2011), Nederlands sportpedagoog bekend van het rhönrad